Iota Scorpii (ι Sco) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Scorpius:

 Iota1 Scorpii (HD 161471), estrella de magnitud 2,99;
 Iota2 Scorpii (HD 161912), estrella de magnitud 4,78.

Las dos estrellas se hallan separadas 0,50º en el cielo.